Rosemont (Califórnia)
Rosemont (Illinois)
Rosemont (Maryland)
Rosemont (Metro de Montreal)

Veja também
Rosemount

Desambiguações de topônimos